Лоре́нсо () — испанские имя и фамилия. Известные носители фамилии:
 Лоренсо, Викториано (1870? — 1903) — национальный герой Панамы индейского происхождения.
 Лоренсо, Иван (род. 1986) — андоррский футболист.
 Лоренсо, Нестор (род. 1962) — аргентинский футболист.
 Лоренсо, Рут (род. 1982) — испанская певица.
 Лоренсо, Херардо (род. 1947) — аргентинский хоккеист на траве.
 Лоренсо, Хорхе (род. 1987) — испанский мотогонщик.
 Лоренсо, Хуан Карлос (1922—1991) — аргентинский футболист и тренер.
 Санчес Лоренсо, Мария Антония (род. 1977) — испанская теннисистка.

См. также 
 Лоренсо-Гейрес — населённый пункт в западной части Уругвая
 Лоренцо
 Сан-Лоренсо